Еле́на Андре́евна Бори́сова:
 Борисова, Елена Андреевна (1920—2005) — металлург, лауреат Ленинской премии.
 Борисова, Елена Андреевна (1928—2020) — историк архитектуры, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ.